Vingt-Quatre-Février ou XXIV-Février ou 24-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
24 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Site ou édifice 

Les noms de sites ou édifices contiennent cette date en référence à des événements survenus à cette même date ; c'est le cas par exemple de :

 Stade du 24-Février-1956, à Sidi Bel Abbès en Algérie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Algérie,

 Le  : Nationalisation des hydrocarbures, annoncée par Houari Boumédiène.
 
En France :

 Le  : Point culminant de la Révolution de 1848 et proclamation provisoire de la Seconde République par Alphonse de Lamartine.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Quatre-Février » et « XXIV-Février »

Graphie « 24-Février »

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol,  « 24 de Febrero » ou « Veinticuatro de Febrero »
 Mexique : événements non connus
 (Calle) 24 de Febrero, à Xalapa, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24